Бретт Са́ргон (; ) — новозеландский кёрлингист.

Достижения 
 : золото (, ), серебро (), бронза (, ).
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: бронза (2013).
 : золото (, , ), серебро (), бронза (, ).
 : серебро (2020), бронза (, , )

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу